Yousef steht für:

 ein arabischer männlicher Vorname
 Yousef (Band), eine Band

Yousef ist der Familienname folgender Personen

 Ashour Yousef (1858–1915), Professor, Journalist und ethnisch assyrischer Volksgruppenführer
 Hassan Yousef (* 1955), Muslimbruder und Mitbegründer der Hamas
 Jalal Yousef (1979–2021), venezolanischer Poolbillardspieler
 Maximilian Shaikh-Yousef (* 1992), deutscher Jazzmusiker
 Mosab Hassan Yousef (* 1978), palästinensischer Informant des israelischen Inlandsgeheimdienstes Schin Bet
 Rafik Yousef (1974–2015), deutsch-irakischer Islamist
 Ramzi Ahmed Yousef (* 1967), kuwaitischer Terrorist

Siehe auch:
 Youssef